Канделария () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 3 февраля 1545 года. Муниципалитет Канделария был выделен в отдельную административную единицу в 1864 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в предгорьях Центральной Кордильеры, к востоку от реки Каука, на расстоянии приблизительно 13 километров к востоку от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 977 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Канделария граничит на севере с территорией муниципалитета Пальмира, на востоке — с муниципалитетами Флорида и Прадера, на западе — с муниципалитетом Кали, на юге — с территорией департамента Каука. Площадь муниципалитета составляет 285 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 81 697 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,3 % от населения Канделарии, женщины — соответственно 50,7 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 53 % от населения города; белые и метисы — 46,9 %; индейцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 93,2 %.

Экономика 
65,6 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 25,4 % — предприятия сферы обслуживания, 8,2 % — промышленные предприятия, 0,8 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука